Косјерово је насељено мјесто у општини Лакташи, Република Српска, БиХ.

Становништво 
Насеље је на попису становништва 1991. евидентирано као Косијерово.

Референце

Види још 

 Општина Лакташи

Општина Лакташи
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини